Волошковий провулок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Волошковий провулок — провулок у місті Вінниця
 Волошковий провулок — провулок у місті Київ
 Волошковий провулок — провулок у місті Умань

Провулки